Amurru peut désigner :
 Amurru, un des noms du peuple des Amorrites ;
 Amurru, une divinité des Amorrites ;
 Amurru, aux  et , une région et un royaume localisés autour du Djebel Ansariye, à la hauteur de la frontière actuelle entre Syrie et Liban le long du littoral méditerranéen.